Henri Gouraud kan syfta på:

* Henri Gouraud (1807–1874), fransk läkare
 Henri Gouraud (1867–1946) fransk general under första världskriget
 Henri Gouraud (född 1944), pionjär inom datorgrafik, uppfann Gouraud-skuggning